Madre de Dios (regio), een regio van Peru
Madre de Dios (provincie), een provincie van Bolivia
Madre de Dios (rivier), rivier in Perú en Bolivia